

Яблуновка — село, район Біржан-сала, Акмолинська область

Яблуновка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Яблуновка — присілок, Шемуршинський район, Чувашія

Див. також 
 Яблунівка